Руна — знак рунічних абеток.
 Руна — епічна пісня в прибалтійсько-фінських народів.
 Ру́на (також вруна) — молоді, густі сходи посівів, а також густа, буйна зелень взагалі.
 Руна́ — діалектне слово, яке означає «луна».

Особи

Ім'я 
 Руна Акіяма — японський закадровий виконавець.
 Руна Лайла — бангладешський закадровий виконавець.

Топонім

Руна (Португалія) — парафія.

Руна (притока Поли) — річка.
 Руна (річка, впадає у Верхньоволзьке водосховище)

Руна — невключена територія, штат Західна Вірджинія.

Рівна (гори) — у Карпатах.

Інше 
 «Руна» () — американський гурт, що спеціалізується на кельтській музиці.
 SS Runa — вантажне судно, збудоване в 1944 році в Нідерландах (під назвою Eichberg). Належало нацистській Німеччині, Великій Британії (у 1945—1949 рр. під назвою Empire Consent, у 1949—1964 — під назвою Runa) і Греції (під назвою , Karyatis). Здане на злам у 1968 році.

Див. також 
 Рун (значення)
 Руни (значення)
 Руно

Примітки